

Participantes 

Participaram do Campeonato Estadual do Rio da Segunda Divisão em 1919, as seguintes agremiações:

 Americano Foot-Ball Club, do Rio de Janeiro
 Sport Club Brasil, do Rio de Janeiro
 Cattete Football Club, do Rio de Janeiro
 Esperança Football Club, do Rio de Janeiro
 Sport Club Mackenzie, do Rio de Janeiro
 Palmeiras Athletic Club, do Rio de Janeiro
 Progresso Football Club, do Rio de Janeiro
 Sport Club Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro
 Associação Athletica River São Bento, do Rio de Janeiro
 Club de Regatas Vasco da Gama, do Rio de Janeiro

Premiação

Ver também 
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Brasileiro
 Copa do Brasil
 Clubes brasileiros de futebol

1919
Campeonato Carioca de Futebol de 1919